Goertzel steht für:
 Ben Goertzel (* 1966), US-amerikanischer Autor und Forscher im Bereich Künstliche Intelligenz
 Gerald Goertzel (1919–2002), US-amerikanischer theoretischer Physiker 

Siehe auch:
 Goertzel-Algorithmus, ein Verfahren aus der digitalen Signalverarbeitung